Isensee steht für:

 Isensee (Osten), Gemeindeteil von Osten (Oste) im Landkreis Cuxhaven
 Isensee Verlag, Verlag und Buchhandlung in Oldenburg

Isensee ist der Familienname folgender Personen:
 Ada Isensee (* 1944), deutsche Malerin
 August Ludwig Christian Isensee (1743–1824), deutscher Kirchenlieddichter
 Christine Isensee, deutsche Schauspielerin 
 Josef Isensee (* 1937), deutscher Rechtswissenschaftler
 Rik Isensee, US-amerikanischer Therapeut und Autor
 Willy Isensee (* 1898), Politiker (KPD, SED) und Landtagsmitglied in Sachsen-Anhalt